Законик црногорски и брдски може бити:

 Законик црногорски и брдски (1798), односно Законик Петра Цетињског
 Законик црногорски и брдски (1855), односно законик књаза Данила